Capadocia puede referirse a:

Capadocia: una región histórica de Anatolia;
Reino de Capadocia: el reino que existió en la región desde el siglo IV a. C. hasta la época romana; 
Capadocia (provincia romana): la provincia romana; 
Thema de Capadocia: la división administrativa en el periodo bizantino;
Capadocia (serie de televisión): una serie de televisión.